Sling steht für:

 Sling (1878–1928), deutscher Gerichtsreporter und Journalist, siehe Paul Schlesinger
 Sling (BDSM), eine aus Leder oder Kunststoff gefertigte Schaukel, die als Sexspielzeug dient
 Sling (Südafrika), südafrikanischer Flugzeughersteller
 Sling, eine Gruppe von Mixgetränken, siehe Singapore Sling

Siehe auch:
 Šling
 Slings